Das Campeonato Internacional de Tênis de Santos 2014 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. April 2014 in Santos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Mathias Bourgue
 Alberto Brizzi
 Emilio Gómez
 Janez Semrajc

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Markus Eriksson

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Santos